Nisís Ayía Kiriakí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Agía Kyriakí (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,14, long 26,89), 
 Vrachonisída Agía Kyriakí (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 36,98, long 26,91), 
 Vrachonisída Agía Kyriakí (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 36,55, long 26,40), 

Robotskapade Greklandförgreningar